Галат может означать:
 Галаты — кельтское племя.
 Галат (мифология) — в древнегреческой мифологии эпоним галатов.
 Флавий Валентиниан Галат (366—369/370) — сын римского императора Валента II, консул 369 года.
 Галат, Максим Лукич (1883—1918) — революционер в Иркутской области.
 Галат, Владимир Александрович (род. 1994) — хип-хоп исполнитель, автор песен, музыкальный продюсер.
 Галат — вариант написания топонима Кальхат.

См. также